Неты́кса — русская фамилия.

Известные носители:
 Нетыкса, Адольф Адольфович (1862—?) — русский архитектор, мастер стиля «модерн».
 Нетыкса, Виталий Вячеславович (1946—2011) — генерал-майор Службы внешней разведки России, Герой Российской Федерации.
 Нетыкса, Михаил Адольфович (?—1921) — русский инженер-механик и педагог, автор классических руководств по прикладным искусствам и ремёслам (изд. М., 1890—1910 гг.); учился в ИМТУ (1893—1899).
 Нетыкса, Станислав Адольфович (?—?) — русский инженер-механик; главный механик Норской мануфактуры (Ярославль); учился в ИМТУ (1893—1897).
 Нетыкса, Тамара Ивановна (род. 1949) — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки России в отставке.

Примечания